PFM est un sigle qui peut désigner :
 le Pont flottant motorisé, un système de pont flottant dans l’Armée de terre française ;
 Premiata Forneria Marconi, un groupe de rock progressif italien;